Вере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Вере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Вере () — громада в Нідерландах, у провінції Зеландія